Karl Etlinger ist der Name folgender Personen:

* Karl Etlinger (Schauspieler) (1879–1946), österreichischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Karl Etlinger (Politiker) (1895–1959), österreichischer Politiker (CS, ÖVP)

Siehe auch:
 Karl Ettlinger (1882–1939), deutscher Journalist und Schriftsteller